Rdeči Kal (Ivančna Gorica), een plaats in de Sloveense gemeente Ivančna Gorica
 Rdeči Kal (Trebnje), een plaats in de Sloveense gemeente Trebnje